Comorozetes är ett släkte av kvalster. Comorozetes ingår i familjen Microzetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Comorozetes